Geißhaldenklinge, Geißhaldengraben und Geißackerklinge – abgeleitet jeweils vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler zum Lochbach bei Baiereck, Stadt Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg; flussabwärts:

 Geißhaldenklinge (Lochbach, 1), rechte Nebenklinge des Lochbachs am Ortsanfang
 Geißhaldengraben, rechte Nebenklinge der Geißhaldenklinge (Lochbach, 1)
 Geißhaldenklinge (Lochbach, 2), rechter Nebenklinge des Lochbachs gegenüber dem obersten Ort
 Geißackerklinge, rechte Nebenklinge des Lochbachs gegenüber dem oberen Ort